L’unité pastorale d’Etterbeek est une entité catholique qui regroupe trois paroisses du doyenné de Bruxelles Nord-Est :
 la paroisse Sainte Gertrude (Etterbeek) ;
 la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue (Etterbeek) ;
 la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur (Etterbeek).

Lien externe
Site de l’unité pastorale d’Etterbeek
 

Vicariat de Bruxelles
Etterbeek
Etterbeek